Lågen (of Laagen) is de naam van twee waterrijke rivieren in het zuiden van Noorwegen.

 De Numedalslågen ontspringt in het hoogland Hardangervidda, doorstroomt het enge Numedal en de stad Kongsberg, en verbreedt zich meerdere malen tot langwerpige meren, vormt onder verscheidene watervallen de Labrofos en mondt na een stroomlengte van 300 km bij Larvik uit in het Skagerrak.
 De Gudbrandsdalslågen in Oppland fylke ontspringt in het meer Lesjaverksvannet. Zij doorstroomt het Gudbrandsdal en vormt het meer Løsna nadat zij de nevenrivieren Otta, Vinstra en anderen opgenomen heeft. Bij Lillehammer mondt deze uit in het meer Mjøsa. Bij de versmalling van dit meer verwordt het meer terug tot een rivier en krijgt ze de naam Vorma en mondt na een stroomlengte van 322 km uit in de Glomma.

Rivier in Noorwegen